Le tournoi de tennis de Canberra est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier V, se dispute du 6 au .

Anna Smashnova remporte le simple dames. En finale, elle bat Tamarine Tanasugarn, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nannie De Villiers et Irina Selyutina.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canberra
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2002
Canberra
Tennis en Australie en 2002
Tennis en janvier 2002